Гибралтар — многозначный термин.

 Гибралтар — заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, включающая Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом.
 Гибралтар — аэропорт.
 Гибралтар — город в Венесуэле.
 Гибралтарский пролив — пролив, связывающий Средиземное море с Атлантическим океаном.
 Гибралтарская скала — монолитная известняковая скала высотой 426 метров, расположенная в южной части Пиренейского полуострова, в Гибралтарском проливе.
 Гибралтарская битва
 Гибралтарская фондовая биржа
 Гибралтарское ночное сражение